Шулико́ — фамилия. Известные носители:
 Шулико, Георгий Викентьевич (род. 1936) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шулико, Юрий Владимирович (род. 1955) — российский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

См. также 
 Шулик
 Шулика